Kaspar von Hagens ist der Name folgender Personen:

* Kaspar von Hagens (General) (1800–1877), bayerischer Generalleutnant
 Kaspar von Hagens (Jurist) (1778–1819), deutscher Jurist und Schriftsteller